Die Saison 2012/13 der 3. Liga im Handball der Frauen war die dritte in ihrer Geschichte. In vier Staffeln wurde um die inoffizielle nord-, ost-, süd- und westdeutsche Meisterschaft sowie die Qualifikation zur 2. Bundesliga gespielt.

Staffel Nord

Tabelle 

 Der TV Oyten verzichtet auf den Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga der Frauen.
 Der VfL Oldenburg II ist nicht aufstiegsberechtigt.

Spielergebnisse 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Staffel Ost

Tabelle 

 Der VfL Bad Schwartau zog seine Mannschaft vor Saisonbeginn zurück.

Spielergebnisse 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Staffel West 

Der TuS 1860 Neunkirchen zog sich nach Saisonende aufgrund sportlicher und finanzieller Probleme aus der 3. Liga zurück. Am 30. Juni 2013, dem formal letzten Tag der Saison 2012/13, zog sich aufgrund zahlreicher Abgänge auch die TG Konz zurück.

Tabelle 

 Die DJK MJC Trier II zog ihre Mannschaft vor Saisonbeginn zurück.
 Die TSG Ketsch sowie der 1. FC Köln verzichten auf einen Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga der Frauen

Spielergebnisse 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Staffel Süd 

Trotz sportlichem Abstieg der HSG Albstadt in der Vorsaison wurde dem Lizenzantrag für die 3. Liga 2012/13 stattgegeben. 
Aufgrund des Rückzugs der TG Konz (Staffel West) am 30. Juni 2013 – dem formal letzten Tag der Saison 2012/13 – konnte der sportlich abgestiegene TV Großbottwar in der 3. Liga verbleiben.

Tabelle 

 Der SV Allensbach steigt direkt auf, aufgrund der Verzichte in Staffel Nord und West.

Spielergebnisse 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abstiegsrelegation 
Durch die Rückzüge von DJK/MJC Trier II, TG Konz und TuS 1860 Neunkirchen waren drei Plätze auszuspielen.

1. Runde

2. Runde

Siehe auch 
 Handball-Bundesliga 2012/13
 2. Handball-Bundesliga 2012/13
 DHB-Pokal der Frauen 2012/13

Weblinks 
 Bundesligainfo
 Übersicht 3. Liga 2012/13 auf sis-handball.de

Einzelnachweise 

2012
Handballsaison 2012/13